Remesar puede referirse a varios lugares de Galicia:
Remesar, parroquia y lugar del municipio de Bóveda.
Remesar, parroquia del municipio de La Estrada.
Remesar, lugar de la parroquia de San Pedro de Mera, en el municipio de Lugo.
Remesar, lugar de la parroquia de San Vicente de Castillón, en el municipio de Pantón.
Remesar, lugar de la parroquia de Carboentes, en el municipio de Rodeiro.